(7095) Lamettrie est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme 

Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), médecin et philosophe matérialiste et empiriste français ;
Lise Lamétrie, née le  à Luneray (Seine-Maritime), est une actrice française.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français